

Пондероза — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Пондероза — переписна місцевість, штат Нью-Мексико